Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1991-1992 è stato il 15º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 18 squadre, e vide la vittoria finale del Pedro Hidalgo.

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

<div style="overflow:auto">

Play-off 
I play-off sono stati disputati in ulteriori partite di andata e ritorno per decidere quali squadre, fra le prime quattro classificate, dovessero essere promosse. Gli incontri sono stati disputati tra il 7 maggio e il 7 giugno.

Note

Voci correlate 
 Primera División 1991-1992 (Spagna)
 Segunda División 1991-1992 (Spagna)
 Segunda División B 1991-1992
 Coppa del Re 1991-1992
 Supercopa de España 1991

Collegamenti esterni 
 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1991
Calcio nel 1992